Скутум:
 Скутум — ростовой щит с центральной ручкой и умбоном.
  — часть груди перепончатокрылого.